BEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beira (Mozambico)
 bew – codice ISO 639-3 della lingua betawi